NGC 4444 (другие обозначения — ESO 268-10, MCG -7-26-7, DCL 56, IRAS12259-4259, PGC 41043) — галактика в созвездии Центавр.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4444
Центавр (созвездие)